Die 17. Etappe der Tour de France 2020 fand am 16. September 2020 statt. Die 170 Kilometer lange Bergetappe startete in Grenoble und führte hinauf nach Méribel. Es gab eine Sprintwertung in dem kleinen Ort La Rochette und zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie (HC). Das Ziel auf dem Col de la Loze lag mit 2304 m auf dem höchsten Punkt der diesjährigen Tour. Die Fahrer absolvierten insgesamt 4430 Höhenmeter.

Sieger der Bergankunft wurde Miguel Ángel López (Astana), der kurz vor dem Gipfel mit 15 Sekunden Vorsprung auf Primož Roglič (Jumbo-Visma) und 30 Sekunden vor Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Roglič verteidigte sein Gelbes Trikot vor Pogacar, der das Gepunktete Trikot übernahm. Lopez übernahm Rang drei in der Gesamtwertung. Nairo Quintana Arkéa-Samsic verlor 25:17 Minuten und damit seinen zehnten Platz in der Gesamtwertung.

Nach 30 Kilometern konnte sich zum ersten Mal mit Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), den ersten beiden des Vortags Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) und Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) sowie Gorka Izagirre (Astana) und Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) eine Ausreißergruppe absetzen. Kämna fiel am Col de la Madeleine zurück, dessen Bergwertung Carapaz gewann, der auch als letzter Ausreißer eingeholt wurde. Alaphilippe, der auch den Zwischensprint gewann, erhielt die Rote Rückennummer.	

Der Vorjahressieger Egan Bernal (Ineos Grenadiers) und Stefan Küng (Groupama-FDJ) starteten nicht. Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) gab während der Etappe auf. Jens Debusschere (B&B Hotels) überschritt die Karenzzeit, nachdem er zuvor seinen Sprintkapitän Bryan Coquard unterstützte, um diesen im Rennen zu behalten.

Zeitbonifikationen

Punktewertung

Bergwertungen

Ausgeschiedene Fahrer 
  (INS): DNS
  (GFC): DNS
  (MTS): DNF
  (BVC): Zeitlimit überschritten

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Etappe 17
202017
Sportveranstaltung in Grenoble
Sportveranstaltung in Les Allues